Grauers breedbek
 Grijskopbreedbek
 Kaapse breedbek
 Kleine smaragdbreedbek
 Papegaai-breedbek
 Roodflankbreedbek
 Wenkbrauwbreedbek